Broadwell (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Broadwell (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Broadwell (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Broadwell (Intel), een microprocessorarchitectuur voor Intel-processors